Daumenregel steht für:

 Faustregel, eingebürgerte ungenaue Regel oder Vorgehensweise, die sich im Laufe der Zeit bewährt hat 
 Daumensprung,  Methode zur Abschätzung vom Abstand zwischen dem Beobachter und einem beobachtbaren Objekt oder dessen Größe
 eine der beiden Ampèreschen Regeln

Siehe auch: